Johann Georg Hiedler (Spital, 1792 − 9 februari 1857) was de stiefvader en mogelijk ook de biologische vader van Alois Hitler sr., die op zijn beurt de vader was van Adolf Hitler. 

Johann Georg Hiedler was de zoon van Martin Hiedler (1762–1829) en Anna Maria Göschl (1767–1854). Zijn precieze geboortedatum is onbekend. Wel is bekend dat hij werd gedoopt op 28 februari 1792. Hij oefende het beroep van molenaar uit. Hij trouwde voor het eerst in 1824, maar zijn vrouw overleed vijf maanden later bij de geboorte van hun kind. 

In 1842, vijf jaar na de geboorte van Alois, hertrouwde Johann Georg Hiedler met de moeder van Alois, Maria Anna Schicklgruber. In 1876 werd bij een notaris een verklaring afgelegd, in aanwezigheid van getuigen, dat Johann Georg de vader was van Alois. Het vaderschap wordt echter ook wel toegeschreven aan de jongere broer van Johann Georg Hiedler, Johann Nepomuk Hiedler. 

Hitler (familie)